Лос Монсиваис има више значења:

 Лос Монсиваис (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Монсиваис (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику